Beraun es un topónimo que puede designar:

 la denominación alemana de la ciudad checa de Beroun
 la denominación alemana del río Berounka
 el barrio de Beraun, en el pueblo vasco de Rentería
 apellido noble de vasco y/o navarra (España)